Влади́мир Тере́нтьевич Ка́шпур (26 октября 1926, с. Северка, Сибирский край — 17 октября 2009, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1986). Член КПСС с 1964 года.

Биография 
Родился в селе Северка Сибирского края (ныне  Алтайского края).

В 1943 году в возрасте 17 лет был зачислен в Харьковское военно-авиационное училище штурманов, базирующееся в Красноярске. Учёба проходила во время войны. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота» и другими юбилейными наградами. Позже из-за проблем с сердцем перевелся в диспетчеры. До июля 1950 года проходил службу в должности штурмана авиации и диспетчера авиакорпуса.

После увольнения уехал в город Владимир. В 1951 году Кашпур связал свою жизнь с искусством, став декоратором, а затем актёром Владимирского областного театра. В 1959 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына) и стал актёром театра «Современник».

В 1961 году перешёл во МХАТ. После раздела МХАТа в 1987 году остался с Олегом Ефремовым в театре, получившем название МХТ имени А. П. Чехова, где играл до последних дней жизни.

С женой, главврачом роддома Людмилой Григорьевной Королевой (1923—1995), он прожил в браке 40 лет. В семье родился сын Алексей, а потом появился и внук Святослав.

Единственное интервью дал в 1999 году, но опубликовано оно было лишь после смерти Владимира Терентьевича 10 лет спустя (вероятно, по его собственной просьбе).

Скончался на 83 году жизни 17 октября 2009 года. Прощание с актёром состоялось в театре 20 октября 2009 года. После гражданской панихиды и отпевания в храме Воскресения Словущего Владимир Кашпур был похоронен на Долгопрудненском кладбище (южная территория, участок Н78).

Творчество

Роли в театре 
(Некоторые из десятков ролей, сыгранных в МХТ)
 1961 — «Три толстяка» Ю. Олеши — мрачный гвардеец
 1963 — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Казанок
 1963 — «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова — Пеклеванов
 1964 — «Я вижу солнце» Н. Думбадзе — учитель
 1965 — «Шестое июля» М. Шатрова — Александрович
 1966 — «Тяжкое обвинение» Л. Р. Шейнина — Иван Капитонович
 1970 — «Враги» М. Горького — Конь
 1971 — «Дульсинея Тобосская» А. Володина. Постановка О. Ефремова — Санчо Панса
 1972 — «Сталевары» Г. Бокарева. Постановка О. Ефремова — Ван Ваныч
 1975 — «Заседание парткома» по пьесе А. Гельмана «Протокол одного заседания». Постановка О. Ефремова — Зюбин (в 1976 году играл Потапова)
 1978 — «Старый Новый год» М. Рощина. Постановка О. Ефремова — Вася
 1979 — «Утиная охота» А. В. Вампилова — Саяпин
 1982 — «Вагончик» Н. Павловой. Постановка К. Гинкаса — судья
 1984 — «Господа Головлёвы» по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина. Постановка Л. Додина — батюшка
  — «Кабала святош» М. А. Булгакова. Постановка А. Шапиро — Маркиз де Шаррон (архиепископ)
 1991 — «Олень и шалашовка» А. И. Солженицына. Постановка О. Ефремова — Брылов
 1991 — «Суперфляй» — Зворыкин
 1994 — «Борис Годунов» — Пимен
 1994 — «Новый американец» А. Марьямова по произведениям Сергея Довлатова — Михаил Иванович
 1995 — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Шприх
 1996 — «Гроза» А. Н. Островского — Шапкин
 1996 — «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского — Мармеладов
 1997 — «Женитьба» Н. В. Гоголя — Жевакин
 1999 — «И свет во тьме светит» Л. Н. Толстого. Постановка В. Долгачёва — столяр
 2001 — «Кабала святош» М. А. Булгакова — Справедливый Сапожник
 2003 — «Обломов» И. А. Гончарова — Захар
 2004 — «Белая гвардия» М. А. Булгакова — Фёдор
 2004 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс

Роли в кино 

  — Юность наших отцов — перепуганный партизан в трясине (нет в титрах)
  — Василий Суриков — юродивый
 1959 — Баллада о солдате — рябой солдат
  — Прыжок на заре — старшина Елистратов
  — В трудный час — Кузьма Кройков
 1961 — Две жизни
 1961 — Приключения Кроша — Зуев
 1961 — Коллеги — Сергей Егоров
  — Третий тайм — Кирилл
  — Коротко лето в горах — Бимбиреков
  — Перекличка — Виктор Ружин
 1965 — Авария — Паначук
 1965 — Время, вперёд! — Ханумов
  — Восточный коридор — Константин
  — Путь в «Сатурн» — Бударин
 1967 — Конец «Сатурна» — Бударин
 1967 — Житие и вознесение Юрася Братчика — татарский воин
  — Гроза над Белой — Веселков
 1968 — В огне брода нет — Николай
 1968 — Наши знакомые — Ярофеич
 1968 — Источник — Савелий
  — Суровые километры — Косяков
 1970 — Море в огне — Потапов
 1970 — Мир хижинам — война дворцам — Василий Боженко
 1970 — Поезд в завтрашний день — Полупарниев
 1970 — Случай с Полыниным — начальник патруля
 1970 — Несознательный (в киноальманахе «Фитиль» № 98) 
  — Освобождение — солдат с «мокроступами»
 1971 — Расскажи мне о себе
  — Командир счастливой «Щуки» — боцман 1972 — Весёлые Жабокричи — солдат Петро — — Высокое звание — Седых  — Товарищ генерал — начальник разведки 1973 — Каждый день жизни — Толя 1973 — Любить человека — прораб  — Одиножды один — Кузьма 1974 — Моя судьба — Герман Ковалев, чекист 1974 — Каждый день жизни
  — Память — Семён  — Дни хирурга Мишкина — следователь 1976 — Единственная дорога (совместно с Югославией) — Таиров 1976 — Марк Твен против… — панорамщик 1976 — Легенда о Тиле — посланец 1976 — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил — корабельный плотник  — Заседание парткома (фильм-спектакль)
 1977 — Красный чернозём
 1977 — Поединок в тайге — Дымков  — Завьяловские чудики — Тимофей 1978 — Близкая даль — Велехов 1978 — Игроки
 1978 — Мальчишки — мичман  — Таёжная повесть — Корягин 1979 — Смотрины — Вакула 1979 — Поездка через город — Александров  — В начале славных дел — Овдоким 1980 — Чёрная курица, или Подземные жители — Кобылкин 1980 — Юность Петра — Овдоким 1980 — Мятеж (телеспектакль)
  — Россия молодая — Кочнев 1982 — Надежда и опора — Лучков 1982 — Печники — Михаил Мартынович, плотник  — Раннее, раннее утро… — Петрович  — Нам не дано предугадать — председатель исполкома 1984 — Парад планет — завхоз Дома престарелых 1984 — Лев Толстой (совместно с Чехословакией) — мужик 1984 — Первая конная — Сучков  — Батальоны просят огня — майор Бульбанюк 1985 — Тихие воды глубоки — Лабуня 1985 — Встреча перед разлукой — Степан Акимыч 1985 — Полевая гвардия Мозжухина — Лошкарёв 1985 — Дороги Анны Фирлинг — крестьянин 1985 — Однажды в гостинице (короткометражный) — энергичный  — Первоцвет — сторож церкви 1986 — Первый парень — Фомин  — Везучий человек — Макаров1987 — Такси-блюз — пенсионер Нечипоренко, сосед Шлыкова по коммуналке 1987 — Холодное лето пятьдесят третьего… — капитан рейда Фадеич  — Гулящие люди
 1988 — Новые приключения янки при дворе короля Артура — работорговец 1988 — Без мундира — Траков  — Оно — Байбаков  — По 206-й — председатель колхоза 1990 — Такси-блюз (совместно с Францией) — пенсионер Нечипоренко  — Летучий голландец — Захаркин 1991 — Арифметика убийства — Равиль 1991 — За последней чертой — Николай Фомич  — Белые одежды (Белоруссия) — Цвях 1992 — Маленький гигант большого секса — начальник 1-го отдела  — Про бизнесмена Фому — Лука Совков 1993 — Кара
 1993 — Трамвай удачи (короткометражный, Украина)
 1993 — Операция «Люцифер»
 1993 — Территория
  — Мастер и Маргарита — Андрей Фокич Соков, заведующий буфетом в Варьете 1994 — Уснувший пассажир — старый рецидивист-медвежатник Серганов по кличке «Серый» 1994 — Зона ЛЮБЭ — пожилой осужденный в ИТК 1994 — Воровка — Алкоголик-слушатель в суде  — Волчья кровь — Шкарупа  — Роковые яйца (совместно с Чехией)
 1996 — Старые песни о главном 2 — старшина санитарной роты в годы Великой Отечественной войны  — Не валяй дурака… — генерал ФСБ  — Чехов и Ко — Пётр Петрович Стрижин 1998 — Сочинение ко Дню Победы — Степанюк  — Свадьба (совместно с Францией, Италией, Германией) — дед Крапивин 2000 — Новый год в ноябре — отец Кати  — Сыщики (серия «Знак Иуды») — комендант общежития 2001 — Ростов-Папа
 2001 — Нина
  — Олигарх (совместно с Францией) — капитан корабля 2002 — Шукшинские рассказы (новелла «Другая жизнь») — тесть  — Жизнь забавами полна — Василий Ефимович, отец Ларисы
  — Штрафбат — Зимянин, председатель во Млынове
  — Голова классика — Митрофан Иванович
  — Сволочи — Валентин Петрович Тяпкин

 Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (6.04.1976)
 Народный артист РСФСР (19.02.1986)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (26 октября 2006 года) — за выдающиеся заслуги в развитии отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность''
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (30.09.2002)
 Орден Почёта (23.10.1998, в связи со 100-летием МХАТа)
 Государственная премия Российской Федерации (2000)

Примечания

Ссылки 
 Биография В. Т. Кашпура  на сайте МХТ им. Чехова.
 Биография на сайте theatre-goer.narod.ru 
 Ушёл из жизни известный российский актёр Владимир Кашпур  // Комсомольская правда, 19 октября 2009 года.

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Авиационные штурманы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Долгопрудненском кладбище